Neuro-lingvisztikus programozás
 Natural Language Processing